Сабин — фамилия, имя и топоним.

Фамилия и имя

Древний Рим 
:
 Авл Сабин — латинский поэт и оратор.
 Гней Арулен Целий Сабин — римский консул, юрист.
 Мазурий Сабин — римский юрист.
 Юлий Сабин — родом из Галлии, сделал попытку (67—70 г. н. э.) в царствование Веспасиана освободить Галлию от римского владычества.

Другие 
 Сабин (хан Болгарии) — хан Болгарии в 765—766.
 Сабинус, Георг (Георг Сабин; 1508—1560) — немецкий филолог и поэт.
 Сабин, Тьерри (1949—1986) — французский мотогонщик, основатель и организатор ралли «Париж — Дакар».
 Сэбин, Эдвард (1788—1883) — английский физик и математик.

Топоним 
 Сабин — река в Северной Америке.
 Сабин — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки.
 Сабин — административно-территориальный округ (приход) в штате Луизиана, США.

Другое 
 Сабин — крупный ударный кратер в юго-западной части Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.

См. также 
 Сабина — женский вариант имени.
 Сабины (сабиняне) — народ.
 Сабинианцы — школа юристов.